Neikrug ist der Familienname folgender Personen:

 George Neikrug (1919–2019), US-amerikanischer Cellist und Streicherpädagoge
 Marc Neikrug (* 1946), US-amerikanischer Komponist und Pianist